Название Ветцель может обозначать следующее:

Фамилия 
 Ветцель, Вильгельм — генерал вермахта (Третий рейх);
 Ветцель, Георг (1869—1947) — офицер Германской имперской армии, генерал пехоты Рейхсвера.
 Ветцель, Джейк (род. 1976) — канадский и американский гребец.
  (1899—1972), политический деятель США, депутат Палаты представителей штата Огайо.
 Ветцель, Фридрих Готтлиб (1779—1819) — немецкий писатель, поэт и драматург, журналист, редактор.
 Ветцель, Эрхард () — немецкий юрист, политический деятель Третьего рейха.

Топоним 
 Округ Ветцель () — округ в штате Западная Виргиния, США

См. также 
 Вётцель, Манди () — немецкая фигуристка, выступавшая в парном разряде.